Мирко Швец (Брдовец, 1929 — Загреб, 18. октобар 2007) је био југословенски и хрватски  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Операција Тицијан  || /
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Комунар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1972. || Лов на јелене  || Чиновник у банци
|-
| 1973. || Тимон  || /
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Полицијски инспектор
|-
| 1975 1976. || Капелски кресови ТВ серија || Оперативац
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Заинтересовани финансијер
|-
| 1978. || Судите ме ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Андрија Заја, заточеник у Керестинцу / Усташа, контролор исправа у возу
|-
| 1983. || Смоговци ТВ серија || Ћелавац који чека Флека
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Лијечник, домобрански сатник
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2007.
Хрватски глумци
Југословенски глумци